Piper steht für:

 Pfeffer (Gattung), wissenschaftlicher Pflanzengattungsname
 Piper (Name), ein weiblicher Vorname und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Piper (Film), ein US-amerikanischer Pixar-Kurzfilm von Alan Barillaro (2016)
 Piper Aircraft, US-amerikanische Flugzeughersteller
 Piper-Heidsieck, französischer Champagnerhersteller
 Piper Verlag, deutscher Buchverlag
 den (schottischen) Piper („Pfeifer“) des Dudelsacks

Piper heißen folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Piper (Alabama)
 Piper (Iowa)
 Piper (Kansas)
 Piper (Missouri)
 Piper (Montana)
 Piper (Nebraska)
 Piper (Oklahoma)
 Piper (Pennsylvania)
 Piper City (Illinois)

Siehe auch:
 Peiper
 Pieper
 Pijper
 Piper Alpha, ein Ölfeld in der Nordsee
 Pipper